Diga di Çakmak, nella provincia di Edirne 
Diga di Çakmak, nella provincia di Samsun